Casata di Borgogna – famiglia nobile francese 1032-1363
 Anscarici – casata reale della Contea di Borgogna che governò la Castiglia e il León
 Casa portoghese di Borgogna – casata reale del Regno del Portogallo
 Casata di Valois-Borgogna – ramo cadetto della casata dei Valois che governò anche la Borgogna